Иствуд има више значења:
 Иствуд (Луизијана)
 Иствуд (Мичиген)